Kalbling heißen folgende geographische Objekte:
 Kalbling, 2196 m, Gipfel in den Ennstaler Alpen bei Admont, Steiermark
 Kalbling (Oberösterreichische Voralpen), 846 m, Berg bei Anzenbach im Reichraminger Tal, Oberösterreich
 Kalbling (Karlstetten), 343 m, Anhöhe der Pielach-Traisen-Platte an der Stadtgrenze St. Pöltens bei Karlstetten, Niederösterreich 

Siehe auch: 
 Kaibling